Daddy Cool (band), een Australische rockband uit de jaren 1970, weer actief geworden in 2005
 Daddy Cool (The Rays), een nummer van The Rays uit 1957
 Daddy Cool (Boney M.), een hitsingle van Boney M. uit 1976
 Daddy Cool (musical), een musical uit 2006 met muziek van Boney M.
 Daddy Cool (Malayalam film), een Malayalam film uit 2009
 Daddy Cool (Hindi film), een Hindi film uit 2009